

Особи 

Бассі () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Агостіно Бассі — італійський ботанік
 Андреа Бассі — італійський футбольний тренер
 Лаура Бассі — італійський фізик

Географічні об'єкти 

 Бассі — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя
 Бассі — місто в США, в окрузі Меріон штату Айова

Інше 
 ГЕС Бассі — гідроелектростанція на півночі Індії у штаті Гімачал-Прадеш